Atto di fede – preghiera cristiana
Atto di fede – film del 2019
Atto di fede – album di Renato Zero